Линдсей Джейлин Прайс (; род. 6 декабря 1976) — американская телевизионная актриса, наиболее известная по ролям Джанет Со́сны в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и Джоанны Фрэнкель в сериале «Иствик». Она также запомнилась зрителям по ролям в «мыльных операх», таких как «Все мои дети» и «Дерзкие и красивые».

Ранние годы 
Линдсей Прайс родилась 6 декабря 1976 года в Аркейдии, Калифорния. Её мать кореянка, а отец имеет немецко-ирландские корни, они также являются сводными братом и сестрой. У Линдсей есть старший брат Брайан. Она окончила Колледж Искусств в Пасадине.

Карьера 
Свою карьеру Линдсей Прайс начала в 1980-х годах, исполняя песню для рекламы фирмы Toys-R-Us. В 1989 году она сыграла в эпизоде сериала «Чудесные годы», а также вместе со своим братом Брайаном приняла участие в игровом телешоу . Прайс хорошо запомнилась зрителям по роли девочки-подростка Эн Ли Чен в дневной мыльной опере «Все мои дети».

В январе 1998 года Линдсей была приглашена в сериал «Беверли-Хиллз, 90210», где играла до его окончания в мае 2000 года. В сериале она исполнила роль Джанет Со́сны, графического дизайнера газеты Beverly Beat. Кроме того, она сыграла в другой мыльной опере «Дерзкие и красивые».

Среди других работ Линдсей можно выделить роли в сериалах «Пеппер Деннис», «Помадные джунгли» и «Иствик», снятый по мотивам фильма 1987 года «Иствикские ведьмы». Она также сыграла много эпизодических ролей в других сериалах.

Линдсей Прайс увлекается музыкой. В 2005 году она выпустила сольный альбом, музыку к которому написала сама.

Личная жизнь 
В 2004—2007 года Линдсей была замужем за телевизионным продюсером .

С 2008 года она жила вместе с актером Джошем Рэднором (сериал «Как я встретил вашу маму»), но в 2009 году пара рассталась.

С 8 июня 2013 года Линдсей замужем во второй раз за поваром , с которым она встречалась 3 года до их свадьбы. У супругов есть два сына — Хадсон Стоун (род.06.11.2011) и Эмерсон Спенсер Стоун (род.16.09.2014).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Поп-рок-вокалисты США